Пётр Селезнёв:
 Селезнёв, Пётр Иануарьевич (1897—1949) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Краснодарского краевого комитета ВКП(б).
 Селезнёв, Пётр Иванович (1920—1985) — военный лётчик, Герой Советского Союза.